Turn je lahko:

 turn (iz nemško Turm), stolp
 turn, cerkveni stolp oziroma zvonik
Turn - najvišji vrh Velika gore (1254 m.n.v.)
Turn - grič (363 m.n.v.), okoli katerega je terasasto razporejeno staro jedro naselja Štanjel na Krasu (Stara vas)
 Grad Turn, več gradov
 Dvorec Turn, več dvorcev oziroma graščin
 Šinkov Turn, naselje v Občini Vodice
 Codellijev grad, imenovan tudi Turn ali Višnje